Семафор — засіб залізничної сигналізації.
 Семафор — механізм для організації взаємодії процесів у програмуванні.
 Прапорцевий семафор — спосіб зорової сигналізації на морі.

Див. також 
 Семафорна лінія
 «Семафор у майбутнє» — український літературний альманах
 Міжнародний звід сигналів